Bannes puede referirse a: 

 Bannes, comuna francesa situada en Lot.
 Bannes, comuna francesa situada en Marne.
 Bannes, comuna francesa situada en Alto Marne.
 Bannes, comuna francesa situada en Mayenne.